Ophyiulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Berlese 1884. Ophyiulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kejsardubbelfotingar
Ophyiulus